Tutore – nel diritto, rappresentante legale di una persona
 Tutore – in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva
 Tutore – in ortopedia, struttura di sostegno che mantiene una parte del corpo nella giusta posizione
 Tutore – in botanica, struttura di sostegno per piante rampicanti
 Giulio Tutore – ufficiale dell'esercito romano coinvolto nella rivolta batava del 69 d.C.